Фани Фелиси Флорантин Пардон-Годен (; Иј, 27. мај 1902 — Заутлеу, 7. септембар 2014) била је најстарија жива особа у Белгији и једна од најстаријих живих људи у Европи.

Рођена је у граду Иј у општини Лијеж у Белгији, 27. маја 1902. године. Она је друга најстарија особа у Белгији икад после Јоане Деровер (3. јун 1890 — 6. децембар 2002). Она је једна од две особе из Белгије која је доживела 112 година. Имала је 3 сестре, али су све биле старије од ње. Удала се за Жака Пардона (1907 — 1977), 1941. године. Имала је кћер Клод. Она није имала унука. Фани је била у стању да плива чак и у 109. години. У задњих неколико недеља живота, њено се здравље погоршало. Умрла је у сну 7. септембра 2014. године. Она је желела да постане најстарија Белгијанка. У новембру 2014. би то и успела, но ипак је умрла два месеца пре. После њене смрти, најстарија Белгијанка постала је Ана де Гухтенаре која је рођена 10. априла 1904. године.

Референце 

Рођени 1902.
Умрли 2014.
Стогодишњаци 
Суперстогодишњаци
Белгијанци